|-
|(51501)||2001 FN86|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,153|| align=right|2,70|| align=right|3,245||MBA||27. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51502)||2001 FR86|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,056|| align=right|9,82|| align=right|3,509||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51503)||2001 FA87|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|11,53|| align=right|4,054||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51504)||2001 FN87|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,110|| align=right|6,39|| align=right|4,161||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51505)||2001 FE88|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,064|| align=right|6,99|| align=right|3,377||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51506)||2001 FE91|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,299|| align=right|23,61|| align=right|4,504||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51507)||2001 FV94|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,143|| align=right|8,56|| align=right|3,415||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51508)||2001 FM97|| align=right|17,0|| align=right|2,272|| align=right|0,190|| align=right|3,42|| align=right|3,425||MBA||16. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51509)||2001 FP97|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,124|| align=right|7,92|| align=right|3,502||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51510)||2001 FE98|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,091|| align=right|10,39|| align=right|3,688||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51511)||2001 FP98|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,131|| align=right|6,79|| align=right|3,723||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51512)||2001 FG99|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,243|| align=right|11,20|| align=right|3,548||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51513)||2001 FY99|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,125|| align=right|8,91|| align=right|3,587||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51514)||2001 FP100|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,170|| align=right|3,07|| align=right|3,695||MBA||17. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51515)||2001 FS100|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,191|| align=right|13,34|| align=right|3,768||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51516)||2001 FG101|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,256|| align=right|10,27|| align=right|3,667||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51517)||2001 FH107|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,158|| align=right|4,10|| align=right|3,384||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51518)||2001 FN108|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,140|| align=right|5,07|| align=right|4,207||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51519)||2001 FT109|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,131|| align=right|5,35|| align=right|3,407||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51520)||2001 FL112|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,222|| align=right|11,48|| align=right|4,308||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51521)||2001 FJ113|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|7,46|| align=right|3,385||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51522)||2001 FZ117|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,167|| align=right|11,41|| align=right|4,190||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51523)||2001 FJ120|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,151|| align=right|3,67|| align=right|3,401||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51524)||2001 FJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,176|| align=right|8,12|| align=right|4,068||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51525)||2001 FZ121|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,209|| align=right|9,16|| align=right|3,461||MBA||29. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51526)||2001 FF123|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,164|| align=right|4,31|| align=right|3,778||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51527)||2001 FO123|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|1,97|| align=right|4,193||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51528)||2001 FP123|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,144|| align=right|3,10|| align=right|3,696||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51529)||2001 FB128|| align=right|13,9|| align=right|3,002|| align=right|0,243|| align=right|9,79|| align=right|5,200||MBA||31. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51530)||2001 FL129|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,191|| align=right|3,82|| align=right|3,438||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51531)||2001 FS129|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,185|| align=right|13,60|| align=right|4,041||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51532)||2001 FN130|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,057|| align=right|4,82|| align=right|4,536||MBA||31. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51533)||2001 FF132|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,220|| align=right|5,94|| align=right|3,561||MBA||20. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51534)||2001 FQ132|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,234|| align=right|6,53|| align=right|3,649||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51535)||2001 FD133|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,119|| align=right|6,76|| align=right|3,526||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51536)||2001 FN133|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,120|| align=right|5,83|| align=right|3,912||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51537)||2001 FT133|| align=right|15,5|| align=right|3,228|| align=right|0,292|| align=right|0,90|| align=right|5,800||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51538)||2001 FA143|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,157|| align=right|10,52|| align=right|4,579||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51539)||2001 FG143|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|15,24|| align=right|4,085||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51540)||2001 FQ143|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,242|| align=right|8,81|| align=right|4,054||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51541)||2001 FB145|| align=right|15,2|| align=right|1,934|| align=right|0,026|| align=right|21,86|| align=right|2,689||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51542)||2001 FA147|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,340|| align=right|6,41|| align=right|4,076||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51543)||2001 FJ150|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,190|| align=right|5,26|| align=right|3,374||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51544)||2001 FH151|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,551||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51545)||2001 FM158|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,191|| align=right|1,93|| align=right|3,700||MBA||27. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51546)||2001 FU159|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,117|| align=right|6,48|| align=right|3,551||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51547)||2001 FX159|| align=right|16,4|| align=right|2,181|| align=right|0,097|| align=right|4,04|| align=right|3,220||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51548)||2001 FD160|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,115|| align=right|2,40|| align=right|3,406||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51549)||2001 FM161|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,119|| align=right|4,65|| align=right|3,476||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51550)||2001 FB162|| align=right|13,2|| align=right|2,609|| align=right|0,204|| align=right|17,31|| align=right|4,214||MBA||30. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51551)||2001 FO164|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,369|| align=right|10,53|| align=right|4,601||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51552)||2001 FP164|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,052|| align=right|8,24|| align=right|3,701||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51553)||2001 FR164|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,083|| align=right|7,75|| align=right|3,833||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51554)||2001 FS164|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|22,99|| align=right|3,427||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51555)||2001 FK165|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,156|| align=right|3,48|| align=right|3,617||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51556)||2001 FG171|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,258|| align=right|11,09|| align=right|4,311||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51557)||2001 FL176|| align=right|14,4|| align=right|2,872|| align=right|0,305|| align=right|9,52|| align=right|4,865||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51558)||2001 GE5|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,151|| align=right|10,30|| align=right|4,133||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51559)||2001 GZ6|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,140|| align=right|6,68|| align=right|3,451||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51560)||2001 GF8|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,144|| align=right|6,16|| align=right|3,361||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51561)||2001 GG9|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,224|| align=right|10,04|| align=right|3,803||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51562)||2001 GP9|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,113|| align=right|7,81|| align=right|3,565||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51563)||2001 HK|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,139|| align=right|3,18|| align=right|3,713||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51564)||2001 HZ|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|2,02|| align=right|3,680||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51565)||2001 HQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,483|| align=right|0,055|| align=right|7,40|| align=right|3,911||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51566)||2001 HX1|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,201|| align=right|0,70|| align=right|3,480||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51567)||2001 HY1|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,073|| align=right|9,63|| align=right|4,248||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51568)||2001 HJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,183|| align=right|2,84|| align=right|4,177||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51569)||2001 HV3|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,190|| align=right|13,70|| align=right|4,437||MBA||18. april 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(51570)||2001 HE4|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,184|| align=right|12,46|| align=right|4,504||MBA||17. april 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(51571)||2001 HF4|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,216|| align=right|2,14|| align=right|4,166||MBA||19. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51572)||2001 HV4|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,087|| align=right|5,97|| align=right|3,527||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51573)||2001 HX4|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,136|| align=right|10,52|| align=right|3,737||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51574)||2001 HA5|| align=right|14,7|| align=right|2,209|| align=right|0,140|| align=right|6,05|| align=right|3,282||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51575)||2001 HU5|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,205|| align=right|4,43|| align=right|4,050||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51576)||2001 HW5|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,278|| align=right|11,69|| align=right|4,358||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51577)||2001 HX5|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,181|| align=right|3,00|| align=right|4,041||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51578)||2001 HX6|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,023|| align=right|4,42|| align=right|4,038||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51579)||2001 HY8|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,198|| align=right|2,69|| align=right|5,633||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51580)||2001 HA9|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,160|| align=right|3,42|| align=right|4,215||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51581)||2001 HL9|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|8,95|| align=right|3,663||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51582)||2001 HU9|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,111|| align=right|6,05|| align=right|3,682||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51583)||2001 HZ9|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,180|| align=right|12,58|| align=right|4,510||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51584)||2001 HP10|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,128|| align=right|7,31|| align=right|3,836||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51585)||2001 HH12|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,056|| align=right|3,84|| align=right|3,406||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51586)||2001 HO12|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,175|| align=right|2,94|| align=right|3,713||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51587)||2001 HY12|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,044|| align=right|1,07|| align=right|4,210||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51588)||2001 HH13|| align=right|16,2|| align=right|2,640|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|4,288||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51589)||2001 HQ13|| align=right|13,7|| align=right|2,694|| align=right|0,170|| align=right|13,54|| align=right|4,422||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51590)||2001 HF14|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,108|| align=right|2,41|| align=right|3,633||MBA||23. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51591)||2001 HN15|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,122|| align=right|10,81|| align=right|3,649||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51592)||2001 HO18|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,159|| align=right|4,10|| align=right|3,605||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51593)||2001 HO20|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,058|| align=right|13,51|| align=right|4,280||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51594)||2001 HR20|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|2,47|| align=right|4,174||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51595)||2001 HM21|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,260|| align=right|7,00|| align=right|3,504||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51596)||2001 HU21|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,148|| align=right|2,14|| align=right|4,291||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51597)||2001 HZ22|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,119|| align=right|4,35|| align=right|3,580||MBA||16. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51598)||2001 HK24|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,070|| align=right|1,47|| align=right|3,437||MBA||27. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|51599 Brittany||2001 HR24|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,170|| align=right|7,68|| align=right|3,425||MBA||28. april 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(51600)||2001 HG27|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|4,415||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51601)||2001 HW27|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|7,39|| align=right|3,769||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51602)||2001 HL28|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,215|| align=right|0,07|| align=right|5,696||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51603)||2001 HU28|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,180|| align=right|6,18|| align=right|3,541||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51604)||2001 HY28|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,234|| align=right|8,89|| align=right|4,408||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51605)||2001 HD29|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,198|| align=right|1,36|| align=right|4,345||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51606)||2001 HK29|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,153|| align=right|1,63|| align=right|3,644||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51607)||2001 HO29|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,100|| align=right|7,38|| align=right|4,383||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51608)||2001 HF32|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,221|| align=right|6,59|| align=right|3,507||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51609)||2001 HZ32|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|5,65|| align=right|3,509||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51610)||2001 HH33|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,197|| align=right|2,81|| align=right|3,670||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51611)||2001 HQ33|| align=right|16,5|| align=right|2,535|| align=right|0,116|| align=right|1,60|| align=right|4,035||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51612)||2001 HT33|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,159|| align=right|6,09|| align=right|5,677||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51613)||2001 HS34|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,133||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51614)||2001 HD35|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,250|| align=right|19,39|| align=right|4,226||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51615)||2001 HE35|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|3,544||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51616)||2001 HL35|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,153|| align=right|13,64|| align=right|4,253||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51617)||2001 HU35|| align=right|15,2|| align=right|2,635|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|4,277||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51618)||2001 HV35|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,219|| align=right|7,26|| align=right|4,108||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51619)||2001 HE36|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|3,541||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51620)||2001 HQ36|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,154|| align=right|2,92|| align=right|3,322||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51621)||2001 HR36|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,085|| align=right|7,87|| align=right|3,816||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51622)||2001 HA37|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,146|| align=right|3,76|| align=right|4,273||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51623)||2001 HJ37|| align=right|14,5|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|3,578||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51624)||2001 HT37|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,174|| align=right|12,99|| align=right|4,268||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51625)||2001 HX37|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,137|| align=right|6,38|| align=right|3,437||MBA||29. april 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(51626)||2001 HJ38|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,079|| align=right|2,85|| align=right|3,454||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51627)||2001 HK38|| align=right|14,3|| align=right|2,783|| align=right|0,177|| align=right|8,11|| align=right|4,641||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51628)||2001 HC42|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,129|| align=right|6,66|| align=right|3,715||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51629)||2001 HM43|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,112|| align=right|6,03|| align=right|3,815||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51630)||2001 HL44|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,165|| align=right|4,38|| align=right|3,553||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51631)||2001 HN46|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,133|| align=right|1,97|| align=right|3,691||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51632)||2001 HT46|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,030|| align=right|6,92|| align=right|5,770||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51633)||2001 HX46|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,056|| align=right|7,81|| align=right|3,628||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51634)||2001 HU47|| align=right|15,2|| align=right|1,909|| align=right|0,092|| align=right|20,57|| align=right|2,638||MBA||19. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51635)||2001 HA48|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,112|| align=right|10,05|| align=right|3,427||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51636)||2001 HM49|| align=right|15,4|| align=right|2,223|| align=right|0,223|| align=right|7,33|| align=right|3,314||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51637)||2001 HP49|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,206|| align=right|12,16|| align=right|3,836||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51638)||2001 HF53|| align=right|15,3|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|3,39|| align=right|3,836||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51639)||2001 HH53|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,166|| align=right|6,05|| align=right|4,535||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51640)||2001 HP54|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,044|| align=right|6,14|| align=right|3,579||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51641)||2001 HY54|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,143|| align=right|5,53|| align=right|3,502||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51642)||2001 HG55|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,185|| align=right|11,39|| align=right|5,550||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51643)||2001 HT56|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,125|| align=right|4,40|| align=right|4,046||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51644)||2001 HD60|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,074|| align=right|6,66|| align=right|3,738||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51645)||2001 HP60|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|14,38|| align=right|4,189||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51646)||2001 HA62|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,086|| align=right|4,85|| align=right|3,222||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51647)||2001 HY62|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,135|| align=right|2,66|| align=right|3,782||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51648)||2001 HN63|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,217|| align=right|9,57|| align=right|3,544||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51649)||2001 HB64|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,179|| align=right|0,77|| align=right|3,805||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51650)||2001 HG64|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|8,21|| align=right|3,693||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51651)||2001 HC65|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,087|| align=right|2,19|| align=right|3,540||MBA||28. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51652)||2001 HH65|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,199|| align=right|2,19|| align=right|4,064||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51653)||2001 HW65|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,067|| align=right|5,97|| align=right|3,676||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51654)||2001 HK66|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,159|| align=right|14,74|| align=right|4,170||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51655)||2001 JA|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,102|| align=right|15,94|| align=right|4,443||MBA||1. maj 2001||Kanab||E. Sheridan
|-
|(51656)||2001 JD|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,195|| align=right|13,72|| align=right|4,126||MBA||1. maj 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(51657)||2001 JG|| align=right|14,4|| align=right|2,461|| align=right|0,200|| align=right|4,89|| align=right|3,860||MBA||2. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51658)||2001 JJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,055|| align=right|10,31|| align=right|5,164||MBA||2. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51659)||2001 JN1|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,150|| align=right|8,25|| align=right|3,726||MBA||14. maj 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(51660)||2001 JX2|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|7,26|| align=right|3,447||MBA||12. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51661)||2001 JO6|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|5,73|| align=right|3,794||MBA||14. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51662)||2001 JZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,263|| align=right|10,17|| align=right|4,183||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51663)||2001 JL7|| align=right|16,9|| align=right|2,246|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,365||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51664)||2001 JB9|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,178|| align=right|3,57|| align=right|4,819||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51665)||2001 JN10|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|9,92|| align=right|4,616||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51666)||2001 KJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,206|| align=right|13,59|| align=right|4,230||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51667)||2001 KH3|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|4,096||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51668)||2001 KL4|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,102|| align=right|2,72|| align=right|4,641||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51669)||2001 KQ4|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|10,56|| align=right|5,727||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51670)||2001 KF5|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,035|| align=right|3,29|| align=right|4,116||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51671)||2001 KP6|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|3,812||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51672)||2001 KW6|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,073|| align=right|4,28|| align=right|4,589||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51673)||2001 KC7|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,098|| align=right|4,84|| align=right|4,589||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51674)||2001 KE7|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,086|| align=right|7,83|| align=right|3,750||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51675)||2001 KS7|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,225|| align=right|4,44|| align=right|4,077||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51676)||2001 KJ8|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,100|| align=right|5,68|| align=right|3,428||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51677)||2001 KN8|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,177|| align=right|4,79|| align=right|4,211||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51678)||2001 KR8|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,086|| align=right|3,50|| align=right|3,436||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51679)||2001 KY8|| align=right|14,4|| align=right|2,448|| align=right|0,138|| align=right|7,22|| align=right|3,830||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51680)||2001 KF9|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,167|| align=right|10,41|| align=right|4,421||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51681)||2001 KO9|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,096|| align=right|5,15|| align=right|4,116||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51682)||2001 KM10|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|13,90|| align=right|4,525||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51683)||2001 KT10|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,079|| align=right|5,71|| align=right|4,594||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51684)||2001 KU10|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,181|| align=right|12,85|| align=right|4,374||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51685)||2001 KQ11|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,176|| align=right|6,97|| align=right|4,465||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51686)||2001 KF12|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,219|| align=right|16,11|| align=right|5,579||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51687)||2001 KP12|| align=right|14,8|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|7,70|| align=right|3,489||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51688)||2001 KW12|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,066|| align=right|4,69|| align=right|3,730||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51689)||2001 KN13|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,198|| align=right|12,17|| align=right|4,190||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51690)||2001 KS13|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|3,618||MBA||20. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51691)||2001 KT13|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,208|| align=right|1,42|| align=right|4,350||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51692)||2001 KY13|| align=right|16,0|| align=right|2,510|| align=right|0,041|| align=right|3,02|| align=right|3,976||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51693)||2001 KS14|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,195|| align=right|5,64|| align=right|3,378||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51694)||2001 KX14|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,280|| align=right|5,44|| align=right|5,420||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51695)||2001 KQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,570|| align=right|0,140|| align=right|7,75|| align=right|4,119||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51696)||2001 KD17|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|3,693||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51697)||2001 KG17|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,229|| align=right|12,32|| align=right|4,332||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51698)||2001 KQ20|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,096|| align=right|7,03|| align=right|3,624||MBA||17. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51699)||2001 KA21|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,157|| align=right|8,49|| align=right|4,621||MBA||21. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51700)||2001 KV23|| align=right|14,3|| align=right|2,548|| align=right|0,249|| align=right|6,03|| align=right|4,067||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51701)||2001 KZ23|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,024|| align=right|8,35|| align=right|3,510||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51702)||2001 KK24|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,053|| align=right|6,27|| align=right|3,619||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51703)||2001 KM24|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,158|| align=right|5,23|| align=right|4,072||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51704)||2001 KO26|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,071|| align=right|3,58|| align=right|4,526||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51705)||2001 KA27|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,084|| align=right|11,65|| align=right|5,184||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51706)||2001 KX27|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,132|| align=right|4,30|| align=right|3,374||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51707)||2001 KR28|| align=right|14,3|| align=right|2,895|| align=right|0,170|| align=right|5,74|| align=right|4,924||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51708)||2001 KU28|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,144|| align=right|6,05|| align=right|3,500||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51709)||2001 KW28|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|2,51|| align=right|3,500||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51710)||2001 KZ28|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,179|| align=right|3,56|| align=right|3,617||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51711)||2001 KH29|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,405||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51712)||2001 KO29|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,079|| align=right|3,87|| align=right|4,418||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51713)||2001 KC30|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,163|| align=right|3,07|| align=right|3,997||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51714)||2001 KG30|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,038|| align=right|15,84|| align=right|5,024||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51715)||2001 KB31|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,092|| align=right|5,91|| align=right|3,556||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51716)||2001 KF31|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,217|| align=right|22,62|| align=right|3,654||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51717)||2001 KJ31|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,115|| align=right|14,34|| align=right|4,078||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51718)||2001 KL34|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,267|| align=right|8,82|| align=right|4,075||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51719)||2001 KH36|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|10,18|| align=right|4,219||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51720)||2001 KZ36|| align=right|13,2|| align=right|3,077|| align=right|0,142|| align=right|11,26|| align=right|5,396||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51721)||2001 KY37|| align=right|14,7|| align=right|2,917|| align=right|0,044|| align=right|7,54|| align=right|4,980||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51722)||2001 KF38|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,165|| align=right|15,45|| align=right|4,325||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51723)||2001 KN38|| align=right|14,5|| align=right|2,614|| align=right|0,189|| align=right|13,03|| align=right|4,226||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51724)||2001 KJ39|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,113|| align=right|12,29|| align=right|4,022||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51725)||2001 KV39|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,183|| align=right|18,26|| align=right|5,228||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51726)||2001 KV40|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,266|| align=right|12,31|| align=right|4,530||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51727)||2001 KV41|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,168|| align=right|10,26|| align=right|4,669||MBA||24. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(51728)||2001 KQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,192|| align=right|6,90|| align=right|3,428||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51729)||2001 KA44|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,170|| align=right|11,09|| align=right|5,717||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51730)||2001 KC45|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,152|| align=right|11,09|| align=right|4,210||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51731)||2001 KF45|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,125|| align=right|5,86|| align=right|3,447||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51732)||2001 KQ45|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,186|| align=right|11,16|| align=right|4,205||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51733)||2001 KZ45|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,074|| align=right|12,69|| align=right|3,615||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51734)||2001 KX46|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,192|| align=right|12,36|| align=right|4,227||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51735)||2001 KL47|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,046|| align=right|12,09|| align=right|4,265||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51736)||2001 KA48|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,131|| align=right|8,68|| align=right|3,677||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51737)||2001 KD48|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|3,513||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51738)||2001 KQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,053|| align=right|7,80|| align=right|3,851||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51739)||2001 KQ49|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|3,60|| align=right|3,779||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51740)||2001 KG50|| align=right|15,1|| align=right|2,539|| align=right|0,207|| align=right|12,26|| align=right|4,044||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|51741 Davidixon||2001 KQ50|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,157|| align=right|7,25|| align=right|4,893||MBA||24. maj 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(51742)||2001 KE55|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,144|| align=right|8,09|| align=right|3,580||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51743)||2001 KK55|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,141|| align=right|6,94|| align=right|4,301||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51744)||2001 KP56|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,226|| align=right|8,88|| align=right|4,110||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51745)||2001 KS58|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,035|| align=right|13,61|| align=right|4,554||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51746)||2001 KM62|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|4,486||MBA||18. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51747)||2001 KR63|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,184|| align=right|12,49|| align=right|3,658||MBA||20. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51748)||2001 KC64|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,183|| align=right|2,49|| align=right|4,275||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51749)||2001 KF65|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,144|| align=right|15,66|| align=right|4,101||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51750)||2001 KL66|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,087|| align=right|4,89|| align=right|3,253||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov